YGR steht für:
 Flughafen Îles-de-la-Madeleine, Québec, Kanada (IATA-Code)

ygr steht für:
 Yagaria, eine der Kamano-Yagaria-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung